

Cinema 
 Lo stato dell'Unione – film del 1948 diretto da Frank Capra

Letteratura 
 Lo stato dell'unione – romanzo del 2005 dello scrittore Tullio Avoledo
 Lo stato dell'unione – romanzo del 2019 dello scrittore Nick Hornby

Televisione 
 Lo stato dell'unione – miniserie televisiva britannica del 2019

Pagine correlate 
 Discorso sullo stato dell'Unione
 State of the Union